Томи́лова — русская фамилия: Томилова, Марина Владимировна — директор Департамента государственной политики в сфере физической культуры и спорта Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации.
 Томилова, Наталья Валерьевна (род. 1977) — российская спортсменка, чемпионка мира по спортивному ориентированию на лыжах.
 
 Томилова, Раиса Ивановна (1941—2017) — ветеран алмазодобывающей промышленности, Герой Социалистического Труда.

Населённые пункты 
 Томилова — деревня в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области.
 Томилова — деревня в Тобольском районе Тюменской области.

См. также